Le tribunal de commerce en Belgique ;
 Le tribunal de commerce en France.